San Lorenzo (metrostation) van de metro van Madrid
 Laurentius van Rome, de Nederlandse naam voor de Italiaanse heilige

Topografische aanduidingen
Argentinië
San Lorenzo (Santa Fe), een plaats in de provincie Santa Fe
San Lorenzo (departement van Chaco), een departement van de provincie Chaco
San Lorenzo (departement van Santa Fe), een departement van de provincie Santa Fe
CA San Lorenzo de Almagro, een voetbalclub uit Boedo, Buenos Aires

Bolivia
 San Lorenzo (comunidad Guaraní), een Guaraní-gemeenschap in Bolivia
 San Lorenzo (gemeente), een gemeente in het departement Pando
 Villa San Lorenzo (gemeente), een gemeente in het departement Tarija
 San Lorenzo (Tarija), een plaats in de gemeente Villa San Lorenzo, departement Tarija
 San Lorenzo (Pando), een plaats in de gemeente San Lorenzo, departement Panda

Colombia
 San Lorenzo (Nariño), een gemeente

Cuba
San Lorenzo (Cuba), een plaats in Cuba

Ecuador
San Lorenzo (Ecuador), een stad in Ecuador

El Salvador
San Lorenzo (Ahuachapán), een gemeente in het departement Ahuachapán
San Lorenzo (San Vicente), een gemeente in het departement San Vicente

Filipijnen
San Lorenzo (Guimaras), een gemeente in de provincie Guimaras
San Lorenzo Ruiz, een gemeente in de provincie Camarines Norte

Guatemala
San Lorenzo (San Marcos), een gemeente in het departement San Marcos
San Lorenzo (Suchitepéquez), een gemeente in het departement Suchitepéquez

Honduras
San Lorenzo (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Valle

Italië
 San Lorenzo (Arcidosso), een plaats
San Lorenzo (Italië), een gemeente in de provincie Reggio Calabria
San Lorenzo Bellizzi, een gemeente in de provincie Cosenza
San Lorenzo Isontino, een gemeente in de provincie Gorizia
San Lorenzo Maggiore, een gemeente in de provincie Benevento
San Lorenzo Nuovo, een gemeente in de provincie Viterbo
San Lorenzo al Mare, een gemeente in de provincie Imperia
San Lorenzo del Vallo, een gemeente in de provincie Cosenza
San Lorenzo della Costa, een plaats in de gemeente Santa Margherita Ligure
San Lorenzo in Banale, een gemeente in de provincie Trente
San Lorenzo in Campo, een gemeente in de provincie Pesaro-Urbino
Borgo San Lorenzo, een gemeente in de provincie Florence
Castel San Lorenzo, een gemeente in de provincie Salerno
Poggio San Lorenzo, een gemeente in de provincie Rieti
San Lorenzo (Rome)
San Lorenzo di Parabiago

Mexico
San Lorenzo (Veracruz), een archeologische vindplaats in de staat Veracruz

Nicaragua
San Lorenzo (Nicaragua), een gemeente in het departement Boaco

Paraguay
San Lorenzo (Paraguay), een stad en gemeente in het departement Central

Spanje
San Lorenzo de El Escorial, een gemeente in de provincie Madrid
San Lorenzo de la Parrilla, een gemeente in de provincie Cuenca
San Lorenzo (berg); een berg in de Sierra de la Demanda, onderdeel van het Iberisch Randgebergte
Sant Llorenç des Cardassar, een gemeente op de Balearen

Verenigde Staten
San Lorenzo (Californië), een plaats in de staat Californië
San Lorenzo (Puerto Rico), een gemeente in de vrijstaat Puerto Rico

Kerken
Sint-Laurenskerk